Quanten bezeichnet:
 den Plural von Quant in der Physik
 große Füße oder Schuhe in der Umgangssprache

Siehe auch: